Le nom d´Hazelton est utilisé pour plusieurs localités :

 Aux États-Unis :
 en Pennsylvanie
 en Idaho
 au Kansas
 au Dakota du Nord
 Hazelton Township dans le  et dans le 

 Au Canada
 en Colombie-Britannique

 En Grande-Bretagne
  dans le Gloucestershire.

De plus,  est le nom d´une compagnie aérienne régionale australienne qui a été regroupée avec Regional Express en 2001.

Homonymie de localités aux États-Unis